

Astronomia 
 Pallas – duża planetoida klasy B w Układzie Słonecznym

Ludzie

O imieniu Pallas 
 Pallas (Marek Antoniusz Pallas) – wpływowy wyzwoleniec na dworze cesarza Klaudiusza, brat rzymskiego zarządcy Judei Antoniusza Feliksa
 Pallas – jedna z żon Heroda Wielkiego

O nazwisku Pallas 
 Peter Simon Pallas – niemiecki przyrodnik i podróżnik

Mitologia grecka 
 Pallas – w mitologii greckiej przydomek bogini Ateny
 Pallas – w mitologii greckiej córka Trytona
 Pallas – w mitologii greckiej jeden z gigantów, syn Uranosa
 Pallas – w mitologii greckiej syn Ewandra
 
 Pallas – w mitologii greckiej syn Likaona
 Pallas – w mitologii greckiej syn Pandiona
 Pallas – w mitologii greckiej jeden z tytanów, syn Kriosa

Inne 
 Pallas – szkocka grupa rockowa
 „Pallas” – nazwa francuskich okrętów
 Pallas - estońskie stowarzyszenie artystyczne założone w 1918 r.

Zobacz też 
 A Pallas nagy lexikona – węgierska encyklopedia
 Citroën C4 Pallas – argentyńska wersja modelu Citroën C4 Sedan przeznaczona na rynek brazylijski
 Cortes de Pallás – gmina w hiszpańskiej prowincji Walencja
 Pallas-Yllästunturi – fiński park narodowy w Laponii 
 Pallas Atena i centaur – obraz autorstwa Sandra Botticellego